Кубок Стамбула 2008 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2008 является 7-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 3-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Стамбуле, Турция с 19 по 24 мая. Турнир завершал весеннюю грунтовую серию, подготовительную к Roland Garros.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Дементьева (№ 7 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Агнешка Радваньская выигрывает свой 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Елена Дементьева уступает свой 2й финал в сезоне и 13й за карьеру в туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Джилл Крейбас выигрывает свой 1й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре ассоциации.
 Ольга Говорцова выигрывает свой дебютный титул в туре ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

См. также 
 Кубок Стамбула по теннису
 WTA Тур 2008
 WTA 3-я категория
 Портал: Теннис

Турция
Теннис
Май 2008 года
2008